Pink Panther Party est le sixième album du groupe Punish Yourself sorti en .

Liste des titres 
 ...Than a Thousand Suns
 Shiva is Only God
 End of the Western World
 (My Name is) Legion
 A Russian Lullaby
 Zmeya
 Born in Thorns, Torn to Pieces
 Deadmeatpetroleum
 This is my Body, this is my Gasoline
 Satan Buddies
 You ain't got me
 Welcome to now

Album de Punish Yourself
Album musical sorti en 2009